Shaplen ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Shaplen (1894–1946), Journalist, Übersetzer
 Robert Shaplen (1917–1988), amerikanischer Journalist